Victory (v slovenskem prevodu »zmaga«) je lahko:

 Victory (glasbena skupina)
 Victory (razred ladij)
 Epic Victory, zelo lahek reaktivec ameriškega proizvajalca Epic Aircraft
 HMS Victory, ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice